Соната для фортепиано № 3 — название нескольких классических произведений:
 Соната для фортепиано № 3 — соната Бетховена.
  — соната Брамса.
  — соната Вайнберга.
  — соната Моцарта.
  — соната Прокофьева.
 Соната для фортепиано № 3 — соната Скрябина.
  — соната Шаррино.
 Соната для фортепиано № 3 — соната Шопена.
  — соната Шуберта.
 Соната для фортепиано № 3 — соната Шумана.